Le Poujol-sur-Orb é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Hérault. Estende-se por uma área de 4,58 km².

Demografia 

Comunas de Hérault